Баныкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Баныкин, Борис Николаевич (1912—1976) — советский архитектор, лауреат Государственной премии РСФСР в области архитектуры (1970).
 Баныкин, Василий Васильевич (1888—1918) — один из участников становления Советской власти в Самарской области.